Томас Пеннант () — валлийский натуралист, орнитолог, зоолог и исследователь старины.

Биография 
Он родился в валлийской дворянской семье, у которой в XVIII веке была большая помещичья усадьба в Бихтоне. В 1724 году отец Давид Пеннант принял от кузена также соседнее имущество в Даунинге. Томас получил раннее образование в гимназии в Рексеме. В 1744 году он поступил в Королевский колледж в Оксфорде, чтобы затем сменить его на колледж Oriel (колледж Оксфордского университета). Как и многие студенты из состоятельных семей он покинул колледж в 1771 году без диплома. Томас Пеннант рассказывал позже, что в возрасте двенадцати лет он почувствовал своё призвание естествоиспытателя, которое усилилось не в последнюю очередь благодаря книге орнитолога Фрэнсиса Виллоби. Он путешествовал по всему свету с различными зоологами, такими как Уильям Борлейз, и помогал им в их исследованиях. В 1757 году по ходатайству Карла фон Линнея он был принят в Королевское общество наук в Уппсале. В 1766 году он опубликовал первую часть своей книги «British Zoology». Во время этой работы он посетил европейский континент и познакомился с Жоржем-Луи Леклерк де Бюффоном, Вольтером, Альбрехтом фон Галлером и Петером Симоном Палласом.

Труды 
 British Zoology. 1766
 Synopsis of Quadrupeds. 1771
 Genera of birds. 1773, Online
 Tour in Wales. 1778
 Journey to Snowdon I. & II. 1781 & 1783
 Journey from Chester to London. 1782
 Arctic Zoology. 1785—1787
 Account of London. 1790
 Literary Life of the late T. Pennant. 1793
 The Natural History and Antiquities of Selborne. 1793 (вместе с Гилбертом Уайтом)
 Outlines of the Globe I., II., III. & IV. — 1798 & 1790

Примечания 

Зоологи Великобритании
Орнитологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Члены Шведской королевской академии наук